Туњо (Торино), насеље у Пијемонту
 Мухамед Филиповић, босанскохерцеговачки интелектуалац